czubek (Lophozia) – roślina z gromady wątrobowców
 Czubek – film polski z 2001 r.
 czubek, czubnik (Leucocoprinus) – rodzaj grzybów.
 Czubek – osada w sołectwie Czarne w gminie Kaliska, w powiecie starogardzkim – województwo pomorskie.